Leopoldstad, tegenwoordig Kinshasa, hoofdstad van Democratische Republiek Congo.
Léopoldville (schip, 1897), een voormalig Belgisch passagiersschip
Léopoldville (schip, 1929), passagiersschip van de Compagnie Belge Maritime du Congo, getorpedeerd 1944